Carcaboso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carcaboso (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Carcaboso (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar